Amaioua är ett släkte av måreväxter. Amaioua ingår i familjen måreväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Måreväxter
Amaioua